TVC son las siglas de:

Televisió de Catalunya (en castellano: Televisión de Cataluña): Ente televisivo español dependiente de la Generalidad de Cataluña.
Televisión Canaria: Cadena de televisión autonómica de las Islas Canarias (España).
TVC Networks: Empresa productora de televisión y generadora señales de televisión por cable en México y Latinoamérica.
TV Center: Emisora pública de Rusia, perteneciente a la ciudad de Moscú.
Televisión Cubana: Una de las principales cadenas de televisión en Cuba.
Corporación Televicentroː Empresa de televisión de Honduras.
Televisión en color.
TVC Televisión Codificada, empresa proveedora de televisión por cable, televisión por satélite e internet con sede en Montevideo, Uruguay.
TVC Mi Canal. Canal de televisión chileno, perteneciente a la municipalidad de Cabrero.